Puchar Kontynentalny kobiet w skokach narciarskich 2010/2011 – rozpoczął się 7 grudnia 2010 roku w fińskim Rovaniemi, a zakończył 10 marca 2011 roku w japońskim Zaō.

Zwycięzcy

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego 
Klasyfikacja po 22 / 22 konkursów

Klasyfikacja drużynowa Pucharu Kontynentalnego 
Klasyfikacja po 22 / 22 konkursów

Uwagi

Bibliografia 
  
 Klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego kobiet w skokach narciarskich 2010/2011 
 Wyniki Pucharu Kontynentalnego kobiet w skokach narciarskich 2010/2011 

Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich
2010 w sportach zimowych
2011 w sportach zimowych

de:Skisprung-Continentalcup 2010/11
fr:Coupe continentale féminine de saut à ski 2010-2011